Udet steht für:
 Udet Flugzeugbau, deutsches Flugzeugbau-Unternehmen
 Udet U 1 bis Udet U 13, Flugzeuge des Udet Flugzeugbaus

Udet ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Udet (1896–1941), deutscher Jagdflieger und Generalluftzeugmeister